Traubella är ett släkte av loppor. Traubella ingår i familjen fågelloppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fågelloppor
Traubella